Лите́йная улица — название улиц в различных населённых пунктах Российской империи и государств бывшего Союза ССР:

Россия 
 Литейная улица — улица в Брянске.
 Литейная улица — улица в Гатчине.
 Литейная улица — улица в Красноярске.
 Литейная улица — улица в Липецке.
 Литейная улица — улица в Подольске.
 Литейная улица — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Литейная улица — улица в Санкт-Петербурге, позже проспект.
 Литейная улица — улица в Таганроге.

Украина 
 Литейная улица — улица в городе Киев.
 Литейная улица — улица в городе Запорожье.
 Литейная улица — улица в городе Херсон.

См. также 
 Литейный проспект
 Литейный мост